U 30 oder U-30 bzw. U30 steht für:

 SM U 30, ein U-Boot der deutschen kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 SM U 30 (k.u.k. Marine), ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 27, U 28, U 29, U 30, U 31, U 32, U 40, U 41, U 43, U 47.
 U 30 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 30 (Bundeswehr), ein U-Boot der deutschen Bundeswehr.
 U 30, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U30